David Smith puede referirse a las siguientes personas:

 David Lee Smith (n. 1963), actor estadounidense;
 David Colville Smith (1922-1996), político británico;
 David Smith (escultor) (1906-1965), escultor estadounidense;
 David Smith (piragüista) (n. 1987), piragüista australiano.